The Meaning of Love ("il significato dell'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The Meaning of Love – singolo dei Depeche Mode del 1982
 The Meaning of Love – album di Michelle McManus del 2004
 The Meaning of Love – singolo di Michelle McManus del 2004, dall'album omonimo